Pankratiuskirche (nach Pankratius, römischer Märtyrer der frühen christlichen Kirche) steht für

Deutschland

A 
 Adelebsen, Ortsteil Barterode: St. Pankratius
 Am Großen Bruch, OT Hamersleben: katholische Kirche St. Pankratius, siehe Kloster Hamersleben
 Ahlen, Ortsteil Vorhelm: St. Pankratius (Vorhelm)
 Anröchte: St.-Pankratius-Kirche (Anröchte), denkmalgeschützter Sakralbau
 Augsburg, Stadtteil Lechhausen: katholische Pankratiuskirche (Augsburg), Weihe 1873

B 
 Backnang: evangelische Stiftskirche St. Pancratius
 Bad Reichenhall, Ortsteil Karlstein: Wallfahrtskirche St. Pankraz (Karlstein)
 Beckum, Stadtteil Vellern: St. Pankratius (Vellern)
 Belecke: Propsteikirche St. Pankratius
 Bendeleben: St. Pankratius Bendeleben
 Bergheim: St. Pankratius (Glessen)
 Bergheim: St. Pankratius (Paffendorf)
 Bockenem: St. Pankratius (Bockenem)
 Bohlingen: Kirche St. Pankratius
 Bördeland, Sachsen-Anhalt: St.-Pankratius-Kirche (Welsleben)
 Boppard: katholische Kirche Pankratius in Boppard-Herschwiesen
 Brome, OT Altendorf: St. Pankratius
 Budenheim: katholische Pankratiuskirche (Budenheim), Weihe 1747
 Büderich: St. Pankratius (Büderich)
 Burgdorf (Region Hannover): evangelische Kirche St. Pankratius

D 
 Dettenheim: St. Pankratius (Liedolsheim)
 Dettingen an der Erms: Stiftskirche St. Pankratius und Hippolyt
 Dossenheim: katholische St. Pankratius (Dossenheim)
 Drensteinfurt, Ortsteil Rinkerode St. Pankratius (Rinkerode)
 Dülmen, Ortsteil Buldern: St. Pankratius (Buldern)

E 
 Einbeck, Ortsteil Odagsen: St. Pankratius (Odagsen)
 Elbenau: St. Pankratius (Elbenau)
 Emmering: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Emmering)
 Emsdetten: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Emsdetten)
 Erfurt, OT Hochstedt: St. Pankratius (Hochstedt)
 Ergolding, OT Unterglaim: katholische Kirche St. Pankratius (Unterglaim)
 Eslohe, Ortsteil Reiste: St. Pankratius (Reiste)

F 
 Fischach, Ortsteil Aretsried: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Aretsried)
 Flossenbürg
 Evangelisch-lutherische Pfarrkirche
 Römisch-katholische Pfarrkirche
 Forstern, OT Wetting: katholische Filialkirche St. Pankratius (Wetting)
 Frickingen: St. Pankratius (Altheim)
 Fuhrbach: St. Pankratius

G 
 Geltendorf, OT Wabern an der Paar: katholische Filialkirche St. Pankratius (Wabern)
 Gescher: St. Pankratius (Gescher)
 Geseke, OT Störmede: St. Pankratius (Störmede)
 Giesen, OT Groß Förste: katholische Pfarrkirche St. Pankratius, erbaut 1688–1696
 Gleichen, Ortsteil Gelliehausen: St. Pankratius (Gelliehausen)
 Goslar: St.-Pankratius-Kapelle, Kapelle des Leprosenhospitals
 Göttingen, Ortsteil Esebeck: St. Pankratius (Esebeck)
 Graisbach: Sankt Pankratius (Graisbach), romanische Burgkapelle der Burg Graisbach aus dem 12. Jahrhundert
 Gütersloh: St. Pankratius (Gütersloh)

H 
 Halberstadt, OT Schachdorf: St. Pankratius (Ströbeck), neogotische Kirche, 1878
 Halle (Saale): St. Pankratius (Halle)
 Hamminkeln, Ortsteil Dingden: St. Pankratius (Dingden)
 Hamburg
 Hamburg-Neuenfelde: St. Pankratius (Neuenfelde)
 Hamburg-Ochsenwerder: St. Pankratius (Ochsenwerder)
 Hamm
 Bockum-Hövel: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Bockum-Hövel)
 Mark: Evangelische Pfarrkirche St. Pankratius (Hamm-Mark)
 Hankensbüttel: St. Pankratius (Hankensbüttel)
 Hattorf am Harz: evangelische Kirche St. Pankratius
 Heckenbach: St. Pankratius und Margarita (Niederheckenbach)
 Heilbronn, Stadtteil Böckingen: Pankratiuskirche (Böckingen), evangelische Pfarrkirche, erste Hälfte des 13. Jahrhunderts
 Hirschbach (Oberbayern): katholische Filialkirche St. Pankratius
 Horsmar: evangelische Pankratiuskirche (Horsmar)

I 
 Ilsede, OT Sölschen: St. Pankratius (Solschen)
 Inden: St. Clemens und St. Pankratius (Inden/Altdorf)
 Iserlohn: evangelische St.-Pankratius-Kirche (Iserlohn)
 Isselburg, Ortsteil Anholt: St. Pankratius (Anholt), neoromanische Basilika
 Isseroda: St. Pankratius (Isseroda)
 Itzgrund, Ortsteil Schottenstein: evang.-Lutherische Pfarrkirche St. Pankratius (Schottenstein)

J 
 Jüchen, OT Garzweiler: St. Pankratius (Garzweiler)

K 
 Kaisersesch: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Kaisersesch)
 Kirn/Nahe: Kath. Pfarrkirche St. Pankratius und evang. Stadtkirche auch ehemals dem Hl. Pankratius geweiht
 St. Pankratius (Klingenberg am Main)
 Klingenberg am Main: St. Pankratius (Klingenberg am Main)
 Koblenz: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Koblenz)
 Köln
 Stadtteil Junkersdorf: Alte Dorfkirche Köln-Junkersdorf (vormals St. Pankratius)
 Stadtteil Junkersdorf: St. Pankratius (Köln-Junkersdorf)
 Stadtteil Worringen: Alt St. Pankratius (Köln-Worringen), frühere römisch-katholische Pfarrkirche
 Königshain-Wiederau, OT Wiederau: Evangelisch-lutherische St.-Pankratius-Kirche
 Königswinter, Nordrhein-Westfalen: St. Pankratius (Oberpleis)
 Körbelitz: evangelische Kirche St.Pancratii
 Korschenbroich: St. Pankratius (Glehn)
 Kumhausen: katholische Kirche St. Pankratius (Herbersdorf)

L 
 Landsberg, Ortsteil Klepzig: evangelische Kirche St. Pankratius
 Leingarten: St. Pankratius (Leingarten)
 Leipzig,  Ortsteil Engelsdorf: evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Pankratius (Engelsdorf)
 Leisnig OT Tragnitz: evangelische Dorfkirche St.-Pankratius-Kirche (Leisnig)
 Linnich
 Ortsteil Ederen: St. Pankratius (Ederen)
 Ortsteil Rurdorf: St. Pankratius (Rurdorf)
 Lucka: evangelisch-lutherische Pfarrkirche St. Pankratius (Lucka)
 Lübben, Ortsteil Steinkirchen: St. Pankratius (Steinkirchen)
 Lutherstadt Eisleben, OT Rothenschirmbach: Kirche Rothenschirmbach

M 
 March (Breisgau): St. Pankratius (March-Holzhausen)
 Mainz, Ortsteil Hechtsheim: katholische Pfarrkirche St. Pankratius
 Mechernich: St. Pankratius (Floisdorf)
 Midlum: St. Pankratius (Midlum)
 Möglingen: gotische Pankratiuskirche (Möglingen)
 Möhnesee (Gemeinde): St. Pankratius (Körbecke)
 Monschau-Konzen: Pankratiuskapelle (Konzen)
 Mudau: römisch-katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Mudau)
 Münsingen, OT Auingen: evangelische Pankratiuskirche (Münsingen)
 Münzenberg: Evangelische Kirche (Trais-Münzenberg)

N 
 Neuburg am Inn: gotische Schlosskapelle
 Niebelsbach - Keltern: evangelische Kirche, frühere Wallfahrtskirche Frauenalb
 Nievenheim: römisch-katholische Pfarrkirche, siehe Nievenheim#Sehenswürdigkeiten
 Nordgermersleben: Kirche Nordgermersleben

O 
 Oberelsbach, Stadtteil Sondernau: St. Pankratius (Sondernau)
 Oberhausen, Stadtteil Osterfeld: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Oberhausen)
 Odenthal: katholische Kirche St. Pankratius (Odenthal)
 Offenbach (Main), OT Bürgel: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Offenbach-Bürgel)

P 
 Penzing, OT Ramsach: katholische Filialkirche St. Pankratius (Ramsach, Penzing)

R 
 Reit im Winkl: katholische Pfarrkirche St. Pankratius
 Roding: römisch-katholische Stadtpfarrkirche St. Pankratius (Roding), ältestes Pankratius-Patrozinium in Deutschland
 Rohrberg: St. Pankratius (Rohrberg)
 Rüthen, OT Hoinkhausen: St. Pankratius (Hoinkhausen)
 Rust: Katholische Wehrkirche, siehe Fischerkirche (Rust)

S 
 Scheßlitz, Stadtteil Gügel: katholische Filial- und Wallfahrtskirche St. Pankratius (Gügel)
 Schönstadt: St. Pankratius (Alterstedt)
 Schwalbach am Taunus: St. Pankratius (Schwalbach am Taunus)
 Schwaben: St. Pankratius (Schwaben (Niederbayern))
 Schwetzingen: St. Pankratius (Schwetzingen), 1736/38, umgebaut und erweitert 1763/65
 Schwifting: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Schwifting)
 Steinberg: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Steinberg)
 Steinhöring, OT Tulling: St. Pankratius (Tulling)
 Ströbeck: ev. St.-Pankratii-Kirche
 Stuhr: Pankratiuskirche (Stuhr)
 St. Johann (Württemberg), OT Ohnastetten: St.-Pankratius-Kirche Ohnastetten

T 
 Titz, OT Bettenhoven: St. Pankratius (Bettenhoven)
 Topfstedt, OT Niedertopfstedt: St. Pankratius (Niedertopfstedt)
 Trochtelfingen, OT Steinhilben: St.-Pankratius-Kirche (Steinhilben), gebaut 1699

U 
 Udenheim: Bergkirche Udenheim
 Ursberg, OT Oberrohr: katholische Filialkirche St. Pankratius (Oberrohr)
 Usingen, OT Wernborn: St. Pankratius (Wernborn)

V 
 Vaterstetten: katholische Filialkirche St. Pankratius (Vaterstetten)
 Vogtsburg im Kaiserstuhl: St. Pankratius (Burkheim am Kaiserstuhl)

W 
 Waldkirch: katholische Kirche St. Pankratius (Waldkirch-Buchholz)
 Waldshut-Tiengen, Ortsteil Eschbach: katholische Pankratiuskirche (Eschbach)
 Warstein: neugotische katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Warstein)
 Wesel, OT Büderich: St. Pankratius (Büderich)
 Westheim: St. Pankrazius
 Wiggensbach: St. Pankratius, siehe Wiggensbach#St. Pankratius in Wiggensbach
 Wilhelmsthal, OT Steinberg: katholische Pfarrkirche St. Pankratius (Steinberg)
 Willingen (Upland), OT Neerdar: evangelische Kirche St. Pankratius (Neerdar)
 Wolfsburg, OT Hehlingen: evangelische St.-Pankratius-Kirche (Hehlingen)

Frankreich 
 St-Pancrace (Aups), Département Var
 San Pancrazio (Castellare-di-Casinca), Korsika
 St-Pancrace (Les Thons), Département Vosges

Großbritannien 
 London: St Pancras Old Church und St Pancras New Church, Camden, danach der Bahnhof St Pancras
 St Pancras Church (Ipswich), Grafschaft Suffolk

Italien 
 Kathedrale von Albano Laziale
 San Pancrazio (Rom)

Niederlande 
 Zuiderkerk (Enkhuizen)
 Pancratiuskerk Godlinze
 Hooglandse Kerk, Leiden
 Pancratiuskerk (Sassenheim)
 St. Pancratius (Tubbergen)
 St. Pankratius (’s-Heerenberg)

Österreich 
Kärnten
 Pankratiuskirche (Srejach)
 Pankratiuskirche (Gmünd)

Niederösterreich
 Pfarrkirche Asparn an der Zaya
 Pfarrkirche Els
 Pfarrkirche Großglobnitz
 Pfarrkirche Großnondorf
 Pfarrkirche Lengenfeld
 St. Pankraz (Reinprechtspölla)
 Pfarrkirche Reisenberg
 Pfarrkirche Senning
 Pfarrkirche Zwerndorf

Oberösterreich
 Pfarrkirche Braunau-Ranshofen
 Pfarrkirche Herzogsdorf
 Pfarrkirche hl. Pankraz (Sigharting)

Salzburg
 Pfarrkirche Kuchl
 St. Pankraz am Haunsberg, Gemeinde Nußdorf am Haunsberg

Steiermark
 Pfarrkirche Sankt Pankrazen, Gratwein-Straßengel
 Pankratiuskirche bei Oberwölz
 Kirche Sankt Pankrazen, Pongrazen, Gemeinde Grafendorf bei Hartberg

Tirol
 Kath. Filialkirche hl. Pankraz in Fügenberg
 Pfarrkirche Telfes im Stubai

Vorarlberg
 Pfarrkirche Feldkirch-Altenstadt

Schweiz 
 St. Pankratius (Bollingen), Kanton St. Gallen
 Alte Kirche (Boswil), Kanton Aargau
 Pfarrkirche St. Pankraz (Boswil), Kanton Aargau
 Stadtkirche Winterthur, Winterthur, Kanton Zürich – einer der drei Stadtheiligen

Siehe auch 
Pankratiuskapelle

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)